Жиркова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Жиркова, Дора Самуиловна (1902—1988) — советский государственный деятель.
 Жиркова, Елизавета Ивановна (известна как Элишева; 1888—1949) — русская и еврейская (иврит) поэтесса, писательница, переводчик и мемуарист.
 Жиркова, Зузанна — словацкая баскетболистка.
 Жиркова, Татьяна Юрьевна (род. 1970) — заслуженный мастер спорта России (ультрамарафон).